Аналог (від  — відповідний):

 Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли розв'язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками А.
 В патентуванні — об'єкт того ж призначення, що й заявлюваний, схожий з ним за технічною сутністю та за результатом, що досягається при їх використанні.
 В теорії пізнання термін, що означає ідеальний об’єкт, предмет (поняття, теорію, метод дослідження та інше), що адекватно відбиває певний матеріальний предмет, процес, закономірність.

Див. також 

 Прототип

Література